Клервилль — французская фамилия.

 Клервилль, Луи-Франсуа (; 1811—1879) — французский писатель
 Клервилль, Жозеф Филипп (; 1742—1831) — швейцарский естествоиспытатель.